

Persone
 Elio Zagato (1921-2009) – designer, imprenditore e pilota automobilistico italiano, figlio di Ugo
 Ugo Zagato (1890-1968) – designer e imprenditore italiano, fondatore della Zagato, padre di Elio

Altro
 Zagato – cognome italiano
 Zagato – azienda italiana che realizza carrozzerie per automobili